Республика Конго на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 10 спортсменами в 5 видах спорта. Это вторая по численности олимпийская делегация в истории страны. В 1980 году на Играх в Москве выступили 23 конголезских спортсменов. Знаменосцем сборной Республики Конго, как на церемонии открытия Игр, так и на церемонии закрытия был победитель Африканских игр 2015 года легкоатлет Франк Элемба. На Играх в Рио-де-Жанейро Элемба был близок к завоеванию первой в истории Конго олимпийской медали. В соревнованиях в толкании ядра он с результатом 21,20 м, который стал новым национальным рекордом, занял 4-е место, уступив в борьбе за бронзу всего 16 см. По итогам соревнований сборная Республики Конго, принимавшая участие в своих двенадцатых летних Олимпийских играх, вновь осталась без медалей.

Состав сборной 

  Бокс
 Дивал Малонга
 Анауэль Нгамиссенге

  Дзюдо
 Део Нгокаба

  Лёгкая атлетика
 Франк Элемба
 Сесилия Буле

  Настольный теннис
 Ван Цзянань
 Сураджу Сака
 Хань Син

  Плавание
 Динов Кока
 Беллор Сангала

Результаты соревнований

Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Технические дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжался до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывал 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

Обе олимпийские лицензии спортсмены Республики Конго завоевали по итогам теннисного турнира Африканских игр 2015 года. Ещё одну путёвку для страны принёс Сураджу Сака, пробившийся в финал африканской квалификации.
 Мужчины

 Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Республики Конго  на сайте Sports-reference.com
 Республика Конго на официальном сайте МОК

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016